Estádio Municipal (deutsch städtisches Stadion) ist Namensbestandteil folgender Sportstätten:

in Angola: 
 Estádio Municipal de Benguela in Benguela

in Argentinien: 
 Estadio Municipal de Comodoro Rivadavia in Comodoro Rivadavia

in Brasilien: 
 Estádio Municipal Gigante do Norte in Sinop
 Estádio Municipal Radialista Mario Helênio in Juiz de Fora

in Chile: 
 Estadio Monumental David Arellano in Santiago de Chile
 Estadio Municipal de Concepción in Concepción
 Estadio Municipal de Calama in Calama
 Estadio Municipal Federico Schwager in Coronel
 Estadio Municipal de La Florida in La Florida
 Estadio Municipal Roberto Bravo Santibáñez in Melipilla

in Guatemala: 
 Estadio Municipal Amatitlán in Amatitlán
 Estadio Municipal de San Miguel Petapa in San Miguel Petapa

in Mexiko: 
 Estadio Municipal de Guadalajara in Guadalajara
 Estadio Municipal in Mexiko-Stadt

in Panama: 
 Estadio Municipal de Balboa in Balboa
 Estadio Toco Castillo in Santiago de Veraguas

in Portugal:
 Estádio Municipal 25 de Abril in Penafiel
 Estádio Municipal de Águeda in Águeda
 Estádio Municipal de Aveiro in Aveiro
 Estádio Municipal de Braga in Braga
 Estádio Municipal de Chaves in Chaves
 Estádio Municipal José Bento Pessoa in Figueira da Foz
 Estádio Municipal de Leiria in Leiria

in Puerto Rico: 
 Estadio Municipal Pedro Román Meléndez in Manatí

in Spanien: 
 Estadio Municipal de Chapín in Chapín
 Estadio Municipal de Ipurua in Eibar
 Estadio Municipal Pozoblanco in Pozoblanco
 Estadio Municipal Santo Domingo in El Ejido
 Estadio Municipal von Cartagena, siehe Estadio Cartagonova

in Uruguay: 
 Estadio Municipal Doctor Mario Sobrero in Rocha